Lennewitz ist der Name 

 eines Ortsteils der Stadt Bad Dürrenberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 eines Ortsteils der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 eines Dorfes in der Gemeinde Legde/Quitzöbel im Landkreis Prignitz in Brandenburg